Limacia kan syfta på:

 Limacia (djur) – ett släkte snäckor
 Limacia (växter) – ett släkte växter